Seesemann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Seesemann (Geistlicher) (1799–1840), deutschbaltischer Prediger 
 Eduard Abunard Wilhelm Seesemann (1836–1902), deutschbaltischer Offizier 
 Gustav Seesemann (Gustav Friedrich Hermann Seesemann; 1839–1913), deutschbaltischer Prediger 

 Johann Philipp Seesemann (1695–1753), deutscher Prediger 
 Kurt Seesemann (Kurt Heinrich Rudolf Seesemann; 1894–1965), deutscher Betriebswissenschaftler und Graphologe 
 Otto Seesemann (1866–1945), deutschbaltischer Theologe
 Simon Jacob Seesemann (* 1796), deutschbaltischer Mediziner 
 Wolf Seesemann (* 1947), deutscher Regisseur und Dramaturg

Siehe auch:
 Lydia Sesemann (1845–1925), deutsch-finnische Chemikerin